Shawnee Hills kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Shawnee Hills (Ohio)